Стог:

 Стог — большая высокая и округлая или с прямыми сторонами куча сена, соломы или снопов.
 Стог — вершина в Мармарошском массиве (Восточные Карпаты), на стыке Черногоры, Гуцульских Альп и Чивчин. 
 Стог — гора в северо-восточной части массива Свидовец (Украинские Карпаты).